Toponímia:
 Spartak (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Spartak (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Organitzacions:
 BK Spartak Sant Petersburg, club de bàsquet de la ciutat de Sant Petersburg, Rússia
 Fowtbolayin Akowmb Spartak Erevan, club de futbol armeni de la ciutat d'Erevan, fundat l'any 2001 
 FC Spartak Trnava, club de futbol de la ciutat de Trnava (Eslovàquia)
 FK Spartak Moscou, club de futbol de Moscou, a Rússia
 FK Spartak Plovdiv, club de futbol búlgar de la ciutat de Plòvdiv, al districte de Kitxuk Parij
 FK Spartak Sofia, club de futbol búlgar de la ciutat de Sofia que existí com un club independent fins al 1969
 Fudbalski Klub Spartak Subotica, club de futbol serbi de la ciutat de Subotica, fundat l'any 1945
 FK Spartak Vladikavaz, equip de futbol de Vladikavkaz, la capital d'Ossètia del Nord (Rússia)
 OFK Spartak Pleven, club de futbol de la ciutat de Plèven (Bulgària) fundat el 1919
 PFK Spartak Varna, club de futbol de la ciutat de Varna (Bulgària)
 ZFK Spartak Subotica, club de futbol femení de Subotica que juga a la Superlliga Sèrbia